Скачиха — топоним в России:

Населённые пункты 
 Скачиха — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Скачиха — село в Умётском районе Тамбовской области.

Реки 
 Скачиха — другое название реки Панийки в Пензенском районе Пензенской области.